Viktor Tokaji (né le  en Hongrie) est un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois devenu entraîneur.

Carrière en club 
Après avoir joué l'ensemble de sa carrière à 1994 à 2006 au club de Dunaújváros, le Dunaferr SE Dunaújváros, il rejoint en compagnie de son compatriote András Benk le club de Huddinge IK en Allsvenskan. La saison suivante, il signe à Alba Volán Székesfehérvár qui intègre l'EBEL, l'élite autrichienne.

Carrière internationale 
Depuis 1995, il est membre de la sélection hongroise.  En 2008, il est l'un des artisans de la montée de la Hongrie en élite pour l'édition 2009. Quelques semaines avant l'échéance, Gábor Ocskay, joueur cadre de la sélection magyare décède d'une crise cardiaque. La Hongrie joue en sa mémoire mais elle termine seizième et dernière. Au cours de la compétition, l'entraîneur Pat Cortina associe Tokaji à András Horváth. Elle est reléguée en division 1.

Trophées et honneurs personnels 
Borsodi Liga.
1994-1995 : désigné recrue de la saison.

EBEL
 2007-2008 : Sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles.

Qualification olympique
Novembre 2008 : élu meilleur défenseur du groupe C.

Championnat du monde de hockey sur glace
 2009 : désigné par les entraîneurs comme l'un des trois meilleurs joueurs hongrois de la compétition avec András Horváth et Balázs Ladányi.

Championnat du monde de roller in line hockey
2010 : nommé meilleur défenseur de division 1.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga || ||2||5||7|| ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1995-1996 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga || ||1||5||6||6||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1996-1997 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga || ||1||7||8||10||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1997-1998 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga ||21||2||1||3||10||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1998-1999 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga ||12||1||0||1||16||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1999-2000 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga ||16||3||12||15||8||   ||   ||   ||   ||   
|- 
|1999-2000 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Interliga ||28||1||8||9||34||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2000-2001 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga ||15||6||4||10||6||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2000-2001 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Interliga ||18||3||2||5||16||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2001-2002 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga ||11||3||11||14||6||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2001-2002 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Interliga ||17||4||3||7||10||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2002-2003 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga || || || || || ||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2002-2003 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Interliga ||16||0||7||7||12||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2003-2004 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga ||19||5||13||18||8||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2003-2004 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Interliga ||18||2||6||8||8||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2004-2005 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga ||14||6||14||20||6||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2004-2005 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Interliga ||19||2||14||16||20||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2005-2006 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga || || || || || ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2005-2006 ||Dunaferr SE Dunaújváros || Interliga ||22||5||7||12||8||2||0||1||0||2 
|-
|2006-2007 || Huddinge IK || Allsvenskan||38||1||6||7||42||8||1||1||2||4
|-
| 2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL||42||5||11||16||40||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár||Borsodi Liga||2||0||1||1||0||9||3||4||7||8 
|-
| 2008-2009 ||Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL|| 42|| 5|| 11|| 16|| 40|| || || || || 
|-
|2008-2009 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| 9|| 3|| 4|| 7|| 8 
|-
| 2009-2010 ||Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL|| 52|| 4|| 13|| 17|| 62|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|2009-2010 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || || || || || || 7|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2010-2011 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 53|| 2|| 21|| 23|| 58|| || || || || 
|-
|2010-2011 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || || || || || || 7|| 2|| 5|| 7|| 8 
|-
| 2011-2012 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL|| 29|| 1|| 7|| 8|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || -|| -|| -|| -|| -|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2012-2013 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 44|| 0|| 9|| 9|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 43|| 3|| 9|| 12|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 36|| 1|| 4|| 5|| 22|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || MAC Budapest || MOL Liga || 45|| 5|| 24|| 29|| 12|| 11|| 0|| 4|| 4||

Roller in line hockey 
Il joue ses premiers mondiaux de roller in line hockey en 2002 avec la sélection de Hongrie.

Statistiques internationales 

|2003 ||CM  
|6||0||1||1||0 ||align="left"| de la division 1
|-
|2006 ||CM 
|7||1||4||5||7.5 ||align="left"| Médaille d'argent de la division 1
|-
|2007 ||CM
|6||2||6||8||1.5 ||align="left"| Médaille de bronze de la division 1
|-
|2008 ||CM 
| 5|| 1|| 3|| 4|| 4.5||align="left"|5de la division 1
|-
|2010 ||CM 
| 6|| 2|| 10|| 12|| 1.5||align="left"|3de la division 1

Notes et références 

Naissance en janvier 1977
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du Huddinge IK
Défenseur de hockey sur glace
Entraîneur hongrois de hockey sur glace